«Молль Флендерс» — американский фильм 1996 года режиссёра Пена Деншэма по мотивам романа Дэниела Дефо «Радости и горести знаменитой Молль Флендерс».

Сюжет 
В конце XVII века почтенный джентльмен Хиббл берет на себя опеку над сиротой Флорой, которой нелегко живется в лондонском приюте. Они отправляются в Новый свет, где Флоре предстоит воспитываться у некой миссис Олверти. По дороге Хиббл читает Флоре воспоминания её матери, Молль Флендерс. Зритель узнает о нелегком детстве Молль. Она была рождена в тюрьме, а мать повешена за кражу сразу после рождения девочки. Молль росла в монастыре и была изнасилована священником. Сбежав из монастыря, Молль попадает к миссис Олверти, владелице престижного лондонского борделя, и вынуждена стать проституткой. Когда девушка опустилась на самое дно, её приглашает натурщицей добрый, но эксцентричный художник Джонатан. Со временем Молль и Джонатан сближаются и начинают жить вместе. Молль ждет ребёнка, но Джонатана настигает тяжелая болезнь, и он умирает. Раздавленная потерей Молль рожает девочку. Она снова встречает Олверти и её верного слугу Хиббла, и Олверти принуждает её отправиться на корабле в колонию Вирджиния, бросив дочь в Лондоне. Корабль попадает в шторм, Молль и Олверти уносит в море на глазах у Хиббла. На этом он заканчивает свой рассказ. Флора очень расстроена и хочет убежать, но появляется сама Молль. Она благополучно живёт в роскошном доме под именем миссис Олверти. Мать и дочь воссоединяются.

В ролях

Художественные особенности 
Ранее роман уже был экранизирован режиссёром Теренсом Янгом. Фильм «Любовные приключения Молль Флендерс» с Ким Новак в главной роли вышел в 1965 году.

Награды 
Фильм был номинирован на четыре награды Международной академии прессы «Спутник»: Робин Райт за лучшую женскую роль в драме, Джон Линч за роль второго плана в драме, Стокард Ченнинг за лучшую женскую роль второго плана в драме, а также за дизайн костюмов.

Критика 
Критики отмечают, что Деншэм очень вольно обошелся с романом Дефо, значительно изменив сюжет и мотивы главной героини.

Ссылки 
 https://www.washingtonpost.com/archive/lifestyle/1996/06/14/denshams-love-affair-with-moll/5f2a0044-727d-47ec-a8a5-8335cd4b2c7b/
 http://www.rottentomatoes.com/m/1071414-moll_flanders/
 https://movies.nytimes.com/movie/review?res=9F05E3D91739F937A25755C0A960958260
 http://rogerebert.suntimes.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/19960614/REVIEWS/606140302/1023
 https://variety.com/1996/film/reviews/moll-flanders-1200445744/
 https://ew.com/article/1996/06/28/moll-flanders/

Фильмы США 1996 года
Экранизации произведений Даниэля Дефо